Jintasaurus (« le lézard du temple d'or ») est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu en Chine au Crétacé inférieur (Aptien ou Albien), soit il y a environ entre  (millions d'années). Ses fossiles ont été découverts au nord de la province de Gansu, au nord de la Chine, dans la région de Jiuquan dans le xian de Jinta.

L'holotype et seul fossile connu est un fragment de l'arrière, postorbitaire, du crâne, il est décrit et nommé Jintasaurus meniscus par Hai-Lu You et Da-Qing Li en 2009.

Description 
Le fragment du crâne retrouvé possède une caractéristique remarquable et unique. Son processus paroccipital extrêmement long, est pendant, en forme de croissant, et sa pointe ventrale dépasse largement le niveau ventral du condyle occipital.

La longueur totale de l'animal est estimée à  par Thomas Holtz en 2011.

Classification 
Les études phylogénétiques concordent pour placer Jintasaurus comme un membre basal des Hadrosauroidea, assez proche des Hadrosauridae. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2009